Stapleton kan syfta på:
  Stapleton (efternamn) - ett engelskt efternamn

Geografi

Orter i Storbritannien 
 Stapleton, Bristol – en ort i Bristol, England
 Stapleton, Cumbria – en ort och civil parish i grevskapet Cumbria i Storbritannien
 Stapleton, Herefordshire – en ort och civil parish i grevskapet Herefordshire
 Stapleton, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England
 Stapleton, Richmondshire – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Stapleton, Selby – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Stapleton, Shropshire – en ort i Shropshire, England
 Stapleton, Somerset – en ort i Somerset, England

Orter i USA 
 Stapleton, Georgia – en ort i Georgia
 Stapleton, Nebraska – en ort i Nebraska